Publius Sulpicius Saverrio ist der Name folgender Personen:

* Publius Sulpicius Saverrio (Konsul 304 v. Chr.), römischer Politiker, Zensor 300 v. Chr.
 Publius Sulpicius Saverrio (Konsul 279 v. Chr.), römischer Politiker